Gula brigaden kan syfta på:

Gula brigaden (1613–1635) – en av Gustav II Adolfs främsta militära enheter åren 1613–1635
Gula brigaden (1949–1984) – en infanteribrigad (IB 1) inom svenska armén åren 1949–1984
Gula brigaden (1984–1994) – en infanteribrigad (IB 1) inom svenska armén åren 1984–2000